Дзасики-вараси () или дзасики-бокко (座敷ぼっこ — «греющийся в гостиной») — в японском фольклоре — домовой дух, ёкай, происходящий из префектуры Иватэ. По функциям близок русскому домовому.

Описание 
Согласно поверьям, этого духа можно найти в больших старых домах, которые поддерживаются в хорошем состоянии. Жителей дома, в котором обитает дзасики-вараси, ждёт удача, если же дух по каким-то причинам покидает дом, то тот скоро придёт в упадок. Для привлечения и удержания в доме дзасики-вараси его нужно ценить и заботиться о нём, но слишком много внимания может его отпугнуть. Дзасики-вараси имеет подстриженные волосы, румяное лицо и является по складу характера ребёнком, с виду лет 5-6, так же, как настоящий ребёнок, склонен к безвредным шалостям, которые иногда приводят к неприятностям. Он может, например, сесть на футон, где спит гость, перевернуть подушки или стать причиной звуков, похожих на музыку кагура, слышащуюся из комнат, которыми никто не пользуется. Иногда он оставляет отпечатки маленьких ступней в пепле. Существуют различные версии относительно того, кто может увидеть дзасики-вараси. Обычно эта возможность ограничивается постоянными жильцами или только детьми.

Этимология 
Имя духа составлено из двух частей: «дзасики» — «гостиная» или комната, в которой на полу разложены татами, и «вараси», архаичный термин, означающий ребёнка, который, в частности, используется на северо-востоке Японии.

Ёкаи, похожие на дзасики-вараси, в других частях Японии называются макурагаэси в префектуре Исикава, акасягума или кура-бокко в префектуре Токусима и акасягума, живущий в храме Котохира.

Интересные факты 
Отель «Рёкуфусо» в Киндаити-онсэне, который прославился будто бы живущим в нём дзасики-вараси, сгорел дотла в ночь на 5 октября 2009 года.

Дзасики-вараси в культуре и искусстве 
В японской манге и аниме сериале «Хладнокровный Ходзуки» дзасики-вараси, река Сандзу и весь японский ад представлены в карикатурно-комедийном свете. Манга и аниме были представлены в разное время в еженедельных десятках лучших бестселлеров в их соответствующих медиа. В 2012 году она была одной из 15 манг, номинированных на 5-ю премию Манга тайсё, и была выбрана жюри на 16 Japan Media Arts Festival. Эта манга была номинирована на 38-ю премия манги Коданся, и занимает пятое место на «Книга года» Media Factory в 2014 году.

См. также 
 Айну-кайсэй
 Домовой

Примечания

Ссылки 
  warashi/ On Zashiki Warashi By Mizuki Shigeru, at hyakumonogatari.com
  The Last of the Zashiki warashi, Awa Life, March 2002
  The Story of Zashiki warashi no geta, Nanbu Kiri Geta Preservation Society

Японские домовые
Ёкай